Michał Wiśniewski (1925–1944) – polski żołnierz
 Michał Wiśniewski (ur. 1972) – polski piosenkarz
 Michał Wiśniewski (ur. 1976) – polski historyk sztuki i architekt
 Michał Radomił Wiśniewski (ur. 1979) – polski pisarz i publicysta
 Michał Wiśniewski (ur. 1985) – polski menedżer i urzędnik państwowy, wiceminister rozwoju i technologii